Meng steht für:
 Meng (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Meng, chinesischer Name für Aimag (Innere Mongolei), Verwaltungseinheit in der inneren Mongolei

Meng ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Meng (Djérem), Fluss in Kamerun
 Meng (Fluss), Fluss in Vorarlberg

MEng steht für:
 Master of Engineering, in Großbritannien vergebener akademischer Grad, siehe Master #Der Master in Großbritannien

meng steht für:
 Mittelenglisch (ISO-639-6-Code)

Abkürzung